Josefův Důl kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Josefův Důl (okres Jablonec nad Nisou)
 Josefův Důl (okres Mladá Boleslav)